Příjmení Bubník nosí více osobností:

 Augustin Bubník (1928–2017) – lední hokejista, trenér a politik
 Bohuslav Bubník (1918–2012) – člen druhého odboje a sokolský funkcionář
 František Bubník (1907–1973) – český a československý politik, poválečný poslanec KSČ
 Gerhardt Bubník (* 1935) – český krasobruslař, právník a sportovní funkcionář
 Gustav Bubník (* 1962) – herec
 Josef Bubník (1879–1957) – politik
 Stanislav Bubník (1896–???) – český a československý politik, poválečný poslanec za ČSS
 Václav Bubník (* 1926) – lední hokejista a trenér
 Vlastimil Bubník (1931–2015) – lední hokejista
 Zdeněk Bubník (1888–1975) – český kriminalista a detektiv

přechýlená podoba příjmení
 Anna Bubníková (* 1982) – herečka, zpěvačka, violoncellistka